Die 1. Division 1988 war die 43. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 3. April 1988 und endete am 13. November 1988. Titelverteidiger war Brøndby IF.

Modus 
14 Vereine spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die zwei Letzten stiegen in die 2. Division ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1988
Danische 1 Division 1988